Smok Wawelski – legendarny krakowski smok
 Smok Wawelski – rzeźba w Krakowie autorstwa Bronisława Chromego

Zobacz też:
 Smok – rodzaj wymarłych gadów, reprezentowany przez gatunek smok wawelski